

События 
 Консулы Квинт Фабий Максим Руллиан (патриций) и Гай Марций Рутул (плебей). Плебейский трибун Публий Семпроний. Диктатор (№ 60) Луций Папирий Курсор, начальник конницы Гай Юний Бубульк. Цензор Ап. Клавдий после 1.5 лет магистратуры отказывается сложить полномочия. Легат Кв. Фабия Марк Фабий (варианты Т.Ливия: Цезон Фабий или Гай Клавдий).
 Победа римлян Фабия Максима над этрусками в битве за Циминийским лесом, затем при Вадимонийском озере. Города этрусков один за другим заключили с Римом мирные договоры. Упорная битва Г.Марция с самнитами, исход не ясен.
 Агафокл высаживается на побережье Африки с 14 тыс. наёмников. Взятие Гадрумета. Безуспешная осада Карфагена.
 310/309 — Афинский архонт-эпоним Иеромнемон.
 Птолемей обвинил Антигона в том, что тот держит гарнизоны в городах Греции, и объявил ему войну. В Киликию он отправил войско во главе с Леонидом, но Деметрий нанёс ему поражение и возвратил все отпавшие города.
 310/309 — После смерти Перисада в Боспоре начинается междоусобная борьба между его сыновьями. Победа Эвмела.
 310/309 — 304/303 — Царь Боспора Эвмел.
 После смерти Настасена, царя Напаты, столица Эфиопии переносится в Мероэ.

См. также

Примечания